

Persone 
 Alfons Van Brandt – calciatore belga
 Angus Brandt – cestista australiano
 Betsy Brandt – attrice statunitense
 Bill Brandt – fotografo britannico
 Bjørn Brandt – calciatore norvegese
 Carl Brandt – pittore svedese
 Charles Brandt – attore statunitense
 Christophe Brandt – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Di Brandt – poetessa e critica letteraria canadese
 David Brandt – giocatore e allenatore di football americano statunitense
 Erik Brandt – politico svedese
 Georg Brandt – chimico e mineralogista svedese
 Gil Brandt – dirigente sportivo statunitense
 Heinz Brandt – ufficiale e cavaliere tedesco
 Johann Friedrich von Brandt – naturalista tedesco
 John Brandt – golfista statunitense
 Józef Brandt – pittore polacco
 Julian Brandt – calciatore tedesco
 Julie Brandt – pattinatrice di velocità in-line e giocatrice di roller derby statunitense
 Karl Brandt – medico e generale tedesco
 Karl Brandt – zoologo tedesco
 Lesley-Ann Brandt – attrice sudafricana naturalizzata neozelandese
 Marianne Brandt – contralto austriaco
 Marianne Brandt – artista tedesca
 Matthias Brandt – attore tedesco
 Maye Brandt – modella venezuelana
 Michael Brandt – sceneggiatore, regista e montatore statunitense
 Nick Brandt – fotografo britannico
 Rudolf Brandt – avvocato tedesco
 Rut Brandt – scrittrice tedesca di origini norvegesi
 Willy Brandt – politico tedesco

Altro 
 Brandt – industria francese
 3503 Brandt – asteroide della fascia principale
 Brandt – centro abitato degli Stati Uniti d'America